Landschule steht für
 Landschule (Schulkonzept), ein Schulreformkonzept von Friedrich Eberhard von Rochow (1734–1805)
Landschule in Breslau